Hingoli (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Hingoli (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Hingoli